Тепетонго има више значења:

 Тепетонго (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепетонго (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепетонго (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Тепетонго (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Тепетонго (Тепетонго, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику